Scott Robertson (1985) skót labdarúgó, a Dundee United FC játékosa
 Scott Robertson (1987) skót labdarúgó, a Stirling Albion F.C. játékosa
 Scott Robertson (1987) ausztrál műugró
kitalált személyek
 Scott Robertson Isaac Asimov „Rabszolga” című novellájának szereplője